Byron Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Byron Township (Illinois)
 Byron Township (Iowa)
 Byron Township (Kansas)
 Byron Township (Michigan)
 Byron Township (Cass County, Minnesota)
 Byron Township (Waseca County, Minnesota)
 Byron Township (North Dakota)
 Byron Township (Oklahoma)